Тім Керр (;  5 січня 1960, Віндзор) — колишній канадський хокеїст, що грав на позиції крайнього нападника.

Провів понад 700 матчів у Національній хокейній лізі.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1976 року.

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 14 років, захищав кольори команд «Філадельфія Флаєрс», «Нью-Йорк Рейнджерс» та «Гартфорд Вейлерс».

Загалом провів 736 матчів у НХЛ, включаючи 81 гру плей-оф Кубка Стенлі.

Нагороди та досягнення 
 Друга команда всіх зірок НХЛ — 1987.
 Приз Білла Мастерсона — 1989.
 Учасник матчу усіх зірок НХЛ — 1984, 1985, 1986.

Статистика

Посилання 
 

канадські хокеїсти
Учасники матчів всіх зірок НХЛ
Хокеїсти «Філадельфія Флайєрс»
Хокеїсти «Нью-Йорк Рейнджерс»
Хокеїсти «Гартфорд Вейлерс»
Хокеїсти АХЛ
Уродженці Віндзора (Онтаріо)